Benninghaus ist der Familienname folgender Personen:

 August Benninghaus (1880–1942), deutscher Jesuit
 Hans Benninghaus (1935–2007), deutscher Soziologe
 Jonathan Benninghaus (* 1990), deutscher Handballspieler
 Walburga Benninghaus (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)
 Walter Benninghaus (1898–1947), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Wolfgang Mühl-Benninghaus (* 1953), deutscher Medienwissenschaftler

Siehe auch:
 Heinrich große Beilage geb. Benninghaus (1885–1955), deutscher Landwirt und Parlamentarier
 Benninghausen (Begriffsklärung)